Тируваннамалай:

 Тируваннамалай — город в Южной Индии, в штате Тамил Наду.
 Тируваннамалай — округ в индийском штате Тамилнад.